Il singolare del torneo di tennis European Indoor Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Petr Korda che ha battuto in finale Arnaud Boetsch 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Michael Stich (quarti di finale)
  Karel Nováček (primo turno)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Petr Korda (campione)

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Cristiano Caratti (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

European Indoor Championships 1991
ATP Tour 1991